Pryslip (ukrainisch ; russische Entsprechung Prislop/Прислоп) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Pryslip (Sambir)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mischhirja, siehe Pryslip (Mischhirja)